Das Modell, a Kraftwerk együttes 1978-as dala
Das Modell, a Rammstein együttes 1997-es kislemeze